Верфей — кантон во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Верфей — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Верфей — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна